Meás puede referirse a:

Meás (Lobera), lugar de la parroquia de Lobeira, concello de Lobeira.
A Veiga das Meás, lugar de la parroquia de Osoño, concello de Villardevós.